Ricardo Martínez puede referirse a (orden según año de nacimiento):
 Ricardo Martínez de Hoyos (1918-2009), pintor mexicano.
 Ricardo Martínez Fuller (1925-2006), jinete de rodeo chileno.
 Ricardo Martínez Fondo (1952- ), futbolista argentino.
 Ricardo Martínez Ortega (1956- ), ilustrador editorial y humorista gráfico español.
 Ricardo Martínez Menanteau (1960-), militar chileno.
 Ricardo Martínez Matey (1964- ), ciclista español.
 Ricardo Martínez Rico (1964- ), exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos en España (2003-2004).
 Ricardo Martínez Trimmer (1980- ), futbolista mexicano.
 Ricardo Martínez Pavón (1984- ), futbolista paraguayo.